Светски рекорди у пливању су најбољи постигнути резултати пливача у појединим пливачким дисциплинама, ратификовани од Међународне пливачке федерације ФИНА (-{Fédération Internationale de Natation}-). Постигнути рекорди се воде посебно за пливање у дугим или олимпијским базенима (50 м) и кратким (25 м) у мушкој и женској конкуренцији.

ФИНА признаје светске рекорде на дугим базенима у следећим дисциплинама и за мушкарце и за жене.

 Слободни стил:50 м, 100 м, 200 м и 400 м, 800 м и 1.500 м за мушкарце, штафете 4 х 100 м и 4 х 200 м;
 Леђни стил:50 м, 100 м и 200 м;
 Прсни стил:50 м, 100 м и 200 м;
 Делфин стил:50 м, 100 м и 200 м;
 Мешовити стил: 200 м и 400 м и штафета 4 х 100 ;

Рекорди се воде од раних 1900. година у слободном, прсном и леђном стилу. Делфин стил је настао касније од прсног стила, а после је почело и такмичење у мешовитом стилу.

Процес ратификације рекорда је прописан ФИНА правилима, а подразумева подношење папирологије којом потврђује тачност временског система, дужине базена, затим дозвољених купаћих костима и негативног допинг теста за пливача о чијем се рекорду ради.

Ратификовани светски рекорди у дугим базенима, у мушкој и женској конкуренцији приказани су у следећој табели са стањем на дан 22. децембар 2013. године.

Мушкарци, базен 50 м 

 = чека ратификацију

Жене, базен 50 м

Мушкарци, базен 25 м

Жене, базен 25 м

Рекорди 
Стање на дан 22. децембар 2013.

По земљама

По пливачима 
У табелу су унети само они који тренутно држе најмање два светска рекорда.

 Мушкарци

Жене

Галерија слика тренутних светских рекордера 
Ово су само неки од садашњих нослилаца светских рекорда у пливању.

Извори

Спољашње везе 
 ФИНА Светски рекорди у пливању

 
Пливање
Светски рекорди